Bradley Ashton Rowe (Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos em 15 de Maio de 1970) é um americano que começou sua carreira em filmes como Billy's Hollywood Screen Kiss (que lançou a carreira de Sean Hayes) e aclamado filme de 1999 da TNT western film, Purgatory (1999) com Sam Shepard.

Em 2007, ele interpretou Shaun, o interesse romântico do personagem central (Trevor Wright) de Shelter. "Shelter" passou a ganhar o filme extraordinário, Versão limitada durante a 20ª Annual GLAAD Media Awards.

Ligações externas

Brad Rowe - Facebook.com Page
Brad Rowe - MIPtalk.com Official Podcast Page

Pessoas vivas
Naturais de Milwaukee
Atores dos Estados Unidos
Alunos da Universidade do Wisconsin-Madison